ligula (języczek liściowy) – wyrostek na styku blaszki i pochwy liściowej roślin
 ligula (języczek) – część wargi dolnej niektórych owadów, zwłaszcza chrząszczy